Józef Sękowski ps. „Baron Brambeus” (1800–1858) – orientalista, podróżnik, pisarz i poeta
 Józef Sękowski ps. „Prawdzic” (ur. 1888) – ślusarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Józef Sękowski (ur. 1939) – polski rzeźbiarz

Przypisy